Климат Мальты — Субтропики тип средиземноморский (Csa), согласно классификации климатов Кёппена. Зима очень мягкая с проходящими дождями, в противовес сухому и жаркому лету.
Среднегодовая температура составляет 23 °C в течение дня и 16 °C по ночам. В самый холодный месяц — январь — температура колеблется от 7—12 °C ночью до 12—20 °C днём, в самый жаркий — август — от 20—24 °C ночью до 28—34 °C днём. Рекордные зафиксированные значения температуры: 2,6 °C и 43,1 °C.

Среднегодовая относительная влажность составляет 75,8 %, колеблясь от 65 % в июле до 80 % в зимние месяцы.

Примечания 

Мальты
География Мальты